IED est un sigle pouvant signifier : 
  Istituto Europeo di Design, une école européenne de design basée en Italie, en Espagne et au Brésil ;
 Improvised explosive device (en français, engin explosif improvisé) ;
 Institut d'enseignement à distance.
 Industrial Emissions Directive (Directive de l'Union Européenne relative aux émissions industrielles)